Il singolare del Moselle Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Gilles Simon era il detentore del titolo ma si è ritirato per un infortunio al polso destro.

David Goffin ha vinto il torneo superando in finale João Sousa per 6–4, 6–3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
 Gaël Monfils (semifinale)
 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale, ritirato)
 Lukáš Rosol (secondo turno)

  Jérémy Chardy (secondo turno)
  João Sousa (finale)
  Jerzy Janowicz (quarti di finale)
  David Goffin (campione)

Qualificati 

  Kenny de Schepper (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

  Michał Przysiężny (secondo turno)
  Florent Serra (primo turno)

Wildcard 

  Laurent Lokoli (primo turno)
  Nicolas Mahut (primo turno)

  Paul-Henri Mathieu (quarti di finale)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

ATP World Tour 2014
Moselle Open 2014